Termenul Castilia poate se referi la:
 regiunea istorică Castilia
 Regatul Castiliei — regatul istoric precedent al Spaniei (1035-1230)
 Coroana Castiliei — stat medieval în Peninsula Iberică (1230-1516)
 Castilia și León și Castilia-La Mancha — comunitățile autonome ale Spaniei